Голосово — название населённых пунктов:

Россия 
 Голосово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Голосово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Голосово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Голосово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.